Байдаково — название населённых пунктов.

Россия 
 Байдаково — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Байдаково — деревня в Себежском районе Псковской области. До 1 января 2011 года входила в ныне упразднённую Глембочинскую волость.
 Байдаково — деревня в Себежском районе Псковской области. До 1 января 2011 года входила в ныне упразднённую Дубровскую волость

Украина 
 Байдаково () — село в Онуфриевском районе  Кировоградской области.